Modulus kan have flere betydninger:
 Modulus (snegl) – en slægtsgren af små havsnegle
 Modulus (algebra) – produktet af punkter i et felt
 Absolut værdi – den nummeriske værdi ( |a | ) af et reelt- eller komplekst tal
 Modulær aritmetik eller klokkearitmetik – hvor modulus er den værdi hvor tallene "wrapper"
 Modulus af kontinuitet – en funktion anvendt til at måle uniform kontinuitet af funktioner
 Elastisk modulus – et udtryk for et materiales evne til at modstå elastisk deformation
 Young's modulus – en specifik elastisk modulus
 Modulus funktion – en funktion i Haar metoden, indenfor matematik
 Modulus Guitars – et amerikansk fabrikat af musikinstrumenter
 Modulus robot – en husholdningsrobot fra 1982
 Modulo operator – en operator (%, mod) anvendt i flere programmeringssprog

Moduli, flertalsformen kan have flere betydninger:
 Moduli (fysik) – skalarfelter, hvor en potentiel-energi-funktion har en kontinuerlig afgrænsning
 Moduli – en samling af geometriske punkter, som repræsenterer et geometrisk objekt

Se også 
 Modul (flertydig)
 Modulo (flertydig)